Королівське джерело (Бучач)
 Королівське джерело (Королівка)